Antonowo ist der Name von Orten in Bulgarien, Polen und Russland:

 Bulgarien:
 Antonowo, Stadt in der Oblast Targowischte
 Polen:
 Antonowo (Giżycko) im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren (Antonowen, 1938–1945 Antonsdorf, Kreis Lötzen, Ostpreußen)
 Antonowo (Orla) im Powiat Bielski, Woiwodschaft Podlachien
 Russland ():
 Antonowo (Kaliningrad) im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad (Grünwalde, Kreis Bartenstein (Friedland), Ostpreußen)